Asks församling kan syfta på:
Asks församling, Linköpings stift ‒ en församling i Linköpings stift
Asks församling, Lunds stift ‒ en tidigare församling i Lunds stift –2006